Баллон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Баллон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Баллон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром

У техніці:
балон – металеві ємності, як правило, призначені для зберігання і транспортування стиснутих, зріджених та розчинених газів під тиском вище атмосферного.